Die Tabelle Fußball-Europameisterschaft/Teilnehmerübersicht verzeichnet alle Fußballverbände der UEFA, deren Frauen-Nationalmannschaften seit der ersten Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Jahr 1984 an den jeweiligen Qualifikationen und Endrunden teilgenommen haben, sowie deren Ergebnisse in den einzelnen Turnieren.

Derzeit sind in der Liste 58 Landesverbände verzeichnet, davon drei ehemalige.

Teilnehmerübersicht 

Die Sortierreihenfolge entspricht dem Gesamtabschneiden bei allen EM-Endrunden analog der Wertung eines Medaillenspiegels. Als weitere Kriterien werden bei Gleichstand, erstens die Anzahl der Endrundenteilnahmen und zweitens die Anzahl der Qualifikationsbeteiligungen hinzugezogen.

 Bei den Europameisterschaften 1984 und 1995 gab es kein Endrundenturnier.

* inklusive der Teilnahmen des westdeutschen DFB-Team (bis zur Qualifikation für die EM 1991); das damals koexistierende DDR-Team nahm an keiner EM-Qualifikation teil.
# UEFA-Mitglieder ohne Frauenfußball-Nationmannschft 
† inzwischen aufgelöste Nationalteams

Legende

Siehe auch 
 Fußball-Europameisterschaft/Teilnehmerübersicht (Männer)

 Fußball-Weltmeisterschaft/Teilnehmerübersicht
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Teilnehmer

Teilnehmer